Silkeborg is een gemeente in de Deense regio Midden-Jutland. De huidige gemeente telt 91.237 inwoners (2017).

Bij de herindeling van 2007 werden de volgende gemeentes bij Silkeborg gevoegd:Gjern, Them en Kjellerup.

De wielrenner Jesper Skibby is geboren in Silkeborg. In het plaatselijk museum ligt de man van Tollund, een in 1950 bij Silkeborg gevonden veenlijk.

De groep Alphabeat, bekend van hun hit Fascination, komt uit Silkeborg.

Tot 2007
Silkeborg was van af 1970 tot en met 2007 een gemeente in de provincie Århus op Jutland. De oppervlakte bedroeg toen 255,28 km² en de gemeente telde 55.080 inwoners.

Geboren in Silkeborg

 Johannes Andreas Grib Fibiger (1867-1928), wetenschapper en Nobelprijswinnaar (1926)
 Jesper Skibby (1964), wielrenner
 Tonje Kjærgaard (1975), handbalster
 Marie Overbye (1979), triatlete
 Lars Ytting Bak (1980), wielrenner
 Kasper Dolberg (1997), voetballer

Burgemeesters

Parochies in de gemeente Silkeborg 
Leden (inwoners) per 1 juli 2010

Plaatsen in de gemeente Silkeborg

Externe link 
 Website van Silkeborg